Toledo Wolbrom Prescod (Londres, Inglaterra, 17 de enero de 1981) es un cantante costarricense conocido artísticamente como Toledo Again.

Biografía 
Toledo nació en Londres, Inglaterra el 17 de enero de 1981. Debido a la empresa de los padres de Toledo, emigraron en los 80's hacia el país centroamericano de Costa Rica, a finales de los 90's la familia se estableció firmemente en Costa Rica.

En 1998 realizó un sencillo a dueto con Kike Daddy, titulado como "Me No Know".

Carrera musical 
Toledo firmó con Sony Latino en el 2001 y lanzó el sencillo titulado "Bounce", pero debido a las ventas y la falta de manejo adecuado, abandonó el mismo año el proyecto.

En el 2002, Toledo y Banton fundaron "Top a top Productions", una empresa especializada en el talento del reggae en Costa Rica.

En el 2009 lanzó su primer álbum llamado "Ruff &  Tuff", con éxitos musicales titulados como: "Que le pasa a ese mae", "In Da Corner", "¿Quién es esa rica?" y "¿Dónde esta mi plata?". A medios del 2010 lanzó su segundo álbum titulado "Orgasmos para tus oídos" quien obtuvo un éxito nacional e internacional por la canción "El Sarpe".

En el 2019 lanzó su sexto álbum titulado "Pure Vibez" con la canción musical más exitosa como "Caribe". Siendo utilizada incluso la canción en el videojuego Fortnite en la radio de los automóviles del videojuego.

Discografía

Álbumes de estudio 
 2009: Ruff &  Tuff
 2010: Orgasmos para tus oídos
 2015: Stress Free
 2016: La creme de la Creme
 2018: 4 Noches sin Dormir
 2019: Pure Vibez

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Toledo Again en YouTube
 Página oficial de Toledo Again en Instagram

 

Cantantes de Costa Rica
Nacidos en Londres
Hombres